

Patronyme 

 Antoine de Thomassin de Peynier (1731-1809), officier de marine, gouverneur de Saint-Domingue, fils de Louis de Thomassin de Peynier ;
 Claude Thomassin (Manosque, 1613 - 1692), cousin de Louis Thomassin, religieux de l'Oratoire ;
 Florence Thomassin (née en 1966), actrice française ;
 François Achille Thomassin (1827-1919) général français ;
 Gérald Thomassin (né en 1974), acteur français ;
 Henri Simon Thomassin (1687-1741), fils et élève de Simon Thomassin, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture ;
 Laurie Thomassin (née en 1986), nageuse française ;
 Louis de Thomassin de Peynier (1705-1794), marquis de Peynier, président à mortier au parlement de Provence, intendant de la Guadeloupe et de la Martinique ;
 Louis de Thomassin (1637-1718), évêque ;
 Louis Thomassin (1763-1838), peintre français ;
 Louis Thomassin (1619-1695), religieux et théologien français ;
 Maurice Thomassin de Bienville (1775-1860), homme politique français ;
 Philippe de Thomassin (v. 1537 - 1608), seigneur de Braux, gouverneur et vidame ;
 Philippe Thomassin (1562-1622), graveur et buriniste, premier maître de Jacques Callot ;
 Simon Thomassin (1655-1733), graveur buriniste, neveu de Philippe Thomassin ;

Toponyme 

 Thomassin, ville d'Haïti.

Édifices 
 Hôtel Thomassin, hôtel particulier à Vesoul, France.
 Hôtel Thomassin, sis rue Pierre-et-Marie-Curie, Aix-en-Provence, France. 
 Caserne Thomassin, sise à Metz, France.

Patronyme lorrain